Voluntarismo puede referirse a:
 Voluntarismo, doctrina filosófica que sitúa la voluntad como la primera de las potencias espirituales del hombre frente a la razón; 
 Voluntarismo, tendencia anarcocapitalista que promueve el libre mercado de sistemas políticos y el gobierno voluntario; o
 Voluntarismo, prejuicio cognitivo según el cual se adoptan posiciones o previsiones basándose más en el deseo de que sean reales que en sus verdaderas posibilidades.